Мацак Іван Макарович (1902—1953) — старшина РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Мацак Наталія Іванівна (1922—2002) — колгоспниця, ланкова. Герой Соціалістичної Праці.
 Мацак Наталія Олександрівна (* 1982) — українська балерина, прима Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. Заслужена артистка України.
 Мацак Олександр Володимирович (1985—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мацак Юхим Тихонович (1893—1961) — український військовик, полковник Армії УНР.

 Папян Мацак Петросович (1901—1962) — голова Президії Верховної ради Вірменської РСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1—4-го скликань.